Esistono più comuni francesi con questo nome

La Marre (Giura)
Marre – Mosa